Jamada Takahiro (1964), japán tornász
 Jamada Takahiro (1972), japán labdarúgó
 Jamada Takahiro (1977), japán zenész